Baeacis är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1878. Baeacis ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Baeacis